MVF steht für:
 Mossoró Airport (IATA-Code), Flughafen von Mossoró, Bundesstaat Rio Grande do Norte, Brasilien

mvf steht für:
 Peripheres Mongolisch (ISO-639-3-Code), eine der beiden Standardvarietäten der mongolischen Sprache, gesprochen in der Inneren Mongolei und in mongolischer Schrift geschrieben

Abkürzung